

Astronomia 
 Icaro (1566 Icarus) – asteroide near-Earth

Fumetto 
Icaro – fumetto di Moebius (disegnato da Jirō Taniguchi)
 Icaro – personaggio dell'universo de I Cavalieri dello zodiaco

Mitologia 
 Icaro – personaggio della mitologia greca il mitico con le ali di cera
 Icaro o Icario di Atene – personaggio della mitologia greca. Padre di Erigone
 Icaro o Icario di Sparta – personaggio della mitologia greca. Figlio di Ebalo sposato in seconde nozze da Gorgofone
 Icaro – personaggio della mitologia greca. Re della Caria che imprigionò Testore e Teonoe

Musica 
 Icaro – album di Renato Zero del 1981
 Icaro – singolo dei Gemelli DiVersi del 2007, dall'album Boom!

Danza 
 Icaro – balletto di Serge Lifar del 1935

Altro 
 Icaro – nome proprio maschile
 Icaro – dipinto custodito nella collezione di Palazzo Davanzati a Firenze 
 Icaro – colloquialismo indigeno sudamericano per indicare una canzone magica

Pagine correlate 
Icarus